CB poate fi:
 Cambodgia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Charles Bronson, actor de film american
 CB Richard Ellis, companie imobiliară din Statele Unite
 Campobasso, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Radio CB, sistem de comunicații radio